Kalulushi steht für:

 Kalulushi (Sambia), Ort im Distrikt Kalulushi, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Kalulushi (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia